Японская соккер-лига 1982 Дивизион 2 — 11-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.

Турнирная таблица

См. также
Чемпионат Японии по футболу 1982

Ссылки
RSSSF 

Япония
1982
Спорт в Японии в 1982 году